Souris steht für:

 Souris River, Fluss in Nordamerika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Souris (Manitoba)
 Souris (North Dakota)
 Souris (Prince Edward Island)

Personen:
 André Souris (1889–1970), belgischer Komponist
 Georgios Souris (1853–1919), griechischer Dichter
 Léo Souris (1911–1990), belgischer Pianist, Arrangeur und Bandleader

Siehe auch:
 Suri